A 81 107-es számú mellékút egy bő 5 kilométeres országos közút-szakasz a Pest megyei Sóskút és Pusztazámor között. Sóskúton a 8104-es útból ágazik ki, hosszának túlnyomó részén nagyjából dél felé halad. Keresztezi a Benta-patakot, majd Pusztazámor központjába beérve a Zámori-patakot. Valamivel 5 kilométer után ér véget, utóbbi település központjában.

Források 
 kira.gov.hu, lekérdezés időpontja: 2019. április 1

81107